Calumet Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Calumet Township (Illinois)
 Calumet Township (Indiana)
 Calumet Township (Michigan)
 Calumet Township (Missouri)
 Calumet Township (Oklahoma)